Форист Хилс има више значења:
 Форист Хилс (Мичиген), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Форист Хилс (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Форист Хилс (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Форист Хилс (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Форист Хилс (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Форист Хилс (Квинс), четврт њујоршке општине Квинс